Кармановы — название населённых пунктов:

Россия 
 Кармановы — деревня в Верхошижемском районе Кировской области.
 Кармановы — деревня в Оричевском районе Кировской области.